Osthouse () ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est (bis 2015 Elsass).

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Schloss Osthausen, ein Wasserschloss
 Kirche Saint-Barthélemy
 Kapelle

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes du Bas-Rhin. Flohic Editions, Band 1, Charenton-le-Pont 1999, ISBN 2-84234-055-8, S. 375–376.

Weblinks 

Ort in Grand Est
 
Ort an der Ill (Elsass)